Pista del Petrol: pista rural del terme d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Pista del Petrol: pista rural del terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà